Lethargia (griechisch-lateinisch) steht für:

 Lethargie
 ein Projekt der Burschenschaft Hysteria
 ein Musikalbum von Jannis Zotos
 ein Musikalbum von Aura Hiemis